

Astronomia
4426 Roerich – asteroide della fascia principale
Roerich – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone
Jurij Nikolaevič Roerich – orientalista, linguista ed etnografo russo e sovietico, figlio di Nikolaj
Nikolaj Konstantinovič Roerich – pittore, antropologo, diplomatico, archeologo, poeta, scenografo e costumista russo